Snímek může být:

 fotografie 
 jedno exponované políčko na filmovém pásu
 dílčí část televizního obrazu (dva půlsnímky)
 jiný výraz pro filmové dílo (obecně i jiné audiovizuální dílo)
 obraz lidského těla nebo jeho části zachycený speciálním lékařským přístrojem 
 rentgenový snímek
 časový snímek, časový obraz nějaké události, děje apod
 Informatika
 uložená kopie stavu systému, snímek angl. Snapshot (paměťové médium)
 snímek obrazovky, zkopírovaný obraz obrazovky počítače

Externí odkazy